Киша има више значења:

 Киша

Топоними у Русији

Насеље 

 Киша (), бивше насеље у Адигеји, укинуто 2012. године

Реке 

 Киша (притока Белаје), река у Адигеји
 , река у Тјуменској области
 , река у Нижегородској области
 , река у Нижегородској области и Чувашији